Ранчо лос Хуанес има више значења:

 Ранчо лос Хуанес (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо лос Хуанес (Текискијапан), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ранчо лос Хуанес (Сомбререте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику